Mohamed Kamara est un nom pouvant désigner :

 Mohamed Kamara (né en 1987), joueur sierraléonais de football ;
 Mohamed Kamara (né en 1997), joueur libérien de football ;
 Mohamed Kamara (né en 1999), joueur sierraléonais de football.

Voir aussi 
 

Kamara, Mohamed